Verfeil (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Verfeil (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje